Патриотическое движение за республику () — политическая партия в Нигере, основанная в 2015 году.

История 
Партия была основана 11 октября 2015 года после отделения от Национального движения за развитие общества.

Партия не выдвигала кандидата в президенты на всеобщих выборах 2016 года, но получила 7 % голосов на выборах в Национальное собрание, получив 13 мест и став четвертой по величине партией.

Участие в выборах

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Политические партии Нигера